Claudiense – abitanti di Cláudia
Claudiense – abitanti di Cláudio